Fornax (gwiazdozbiór Pieca) – gwiazdozbiór nieba południowego
 Fornax – w mitologii rzymskiej bogini patronująca procesowi wypiekania chleba

Zobacz też 
 Fornax Rupes – klif na planecie Wenus
 Fornakalia (Fornacalia) – rzymskie święto ku czci bogini Fornax